El término Lágrimas hace referencia a varios artículos:

 el líquido producido en los ojos o lágrima;
 el nombre común de la planta Briza maxima;
 la canción de 2004 «Lágrimas», de la cantante estadounidense JD Natasha; o
 la canción de 2013 «Lágrimas», de la cantante mexicana Dulce María.